Das Eventis Canary Wharf Squash Classic 2017 fand vom 6. bis 10. März 2017 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 70. 

Vorjahressieger war Mathieu Castagnet, der im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Fares Dessouki ausschied. Dessouki traf im Endspiel auf den topgesetzten Nick Matthew, der die Partie mit 11:9, 11:7, 10:12 und 11:8 gewann. Dies war Matthews sechster Titelgewinn bei diesem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Lyell Fuller einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
2017